The Carlyle est un gratte-ciel de  situé à Pittsburgh en Pennsylvanie.
 The Carlyle est un gratte-ciel de  situé à Minneapolis au Minnesota.
  est un hôtel luxueux situé à New York.